Johan George van Saksen is de naam van de volgende personen uit het Huis Wettin:

 Johan George I van Saksen (1585–1656), keurvorst van Saksen (1611–1656).
 Johan George II van Saksen (1613–1680), keurvorst van Saksen (1656–1680).
 Johan George I van Saksen-Eisenach (1634–1686), hertog van Saksen-Marksuhl (1662–1672) en Saksen-Eisenach (1672–1686).
 Johan George III van Saksen (1647–1691), keurvorst van Saksen (1680–1691).
 Johan George II van Saksen-Eisenach (1664–1698), hertog van Saksen-Eisenach (1686–1698).
 Johan George IV van Saksen (1668–1694), keurvorst van Saksen (1691–1694).
 Johan George van Saksen-Weißenfels (1677–1712), hertog van Saksen-Weißenfels en Querfurt (1697–1712).
 Johan George van Saksen (1704-1774), ridder van Saksen.
 Johan George van Saksen (1869-1938), prins van Saksen.